777 — многозначный термин:

 777 — натуральное число семьсот семьдесят семь.
 Boeing 777 — авиалайнер компании Boeing.
 Мост «777» (Красноярск) — автомобильно-железнодорожный мост в Красноярске.
 «Портвейн 777», имевший жаргонное именование «Три топора».
 «Чёрный лев 777» — чехословацкая подпольная организация 1949—1954 годов.
 777 — счастливое число и примета в Каббале.
 777 — выигрышная комбинация в игровых слот-машинах.
 «777» — первая в России еженедельная сканвордная газета.
 155-мм гаубица M-777

Астрономия 
 Глизе 777 A — звезда в созвездии Лебедь.
 NGC 777 — эллиптическая галактика в созвездии Треугольник.

Хронология 
 777 год до н. э. — год VIII века до н. э.
 777 год — год VIII века.